Economia de baix carboni (del seu nom en anglès Low-Carbon Economy), model econòmic basat en la reducció al mínim de les emissions de diòxid de carboni
 Lower Certificate in English, examen de nivell de l'idioma anglès, antecessor del Cambridge English: First